Osoby o tym nazwisku:
 Bronisław Bernacki – rzymskokatolicki duchowny
 Gerard Bernacki – rzymskokatolicki duchowny
 Ludwik Bernacki – polsko-austriacki urzędnik, prawnik
 Ludwik Bernacki − polski historyk literatury, bibliotekarz
 Ludwik Bernacki − polski inżynier, przedsiębiorca, polityk
 Rafał Bernacki – polski piłkarz ręczny
 Rafał Bernacki – polski hokeista
 Włodzimierz Bernacki – polski politolog